Příjmení Thornton nosí více významných osobností:

 Big Mama Thornton (1926–1984), americká zpěvačka
 Billy Bob Thornton (* 1955), americký herec
 Edward Thornton (1817–1906), britský diplomat
 Hugh Thornton (* 1991), hráč amerického fotbalu
 Janet Thornton (* 1949), britská bioinformatička
 Joe Thornton (* 1979), kanadský hokejista
 Kathryn Thorntonová (* 1956), americká kosmonautka
 Katie Thornton (* 1990), britská modelka
 Matthew Thornton (politik) (1714–1803), americký politik
 Melanie Thornton (1967–2001), americká zpěvačka
 Melody Thorntonová (* 1984), americká zpěvačka
 Shawn Thornton (* 1977), kanadský hokejista
 Tiffany Thornton (* 1986), americká herečka
 William Thornton (1929–2021), americký kosmonaut

Externí odkazy